Isworwo ist der Name mehrerer Ortschaften:

 Isworowo (Oblast Dobritsch) in der Oblast Dobritsch
 Isworowo (Oblast Plowdiw) in der Oblast Plowdiw
 Isworowo (Oblast Stara Sagora) in der Oblast Stara Sagora
 Isworowo (Oblast Targowischte) in der Oblast Targowischte
 Isworowo (Oblast Chaskowo) in der Oblast Chaskowo